Карл Кох
 Кох, Карл Вильгельм Отто (1810—1876) — бургомистр немецкого города Лейпциг в 1849—1876 годах.
 Кох, Карл Генрих Эмиль (1809—1879) — немецкий ботаник-дендролог.
 Кох, Карл Людвиг (1778—1857) — немецкий энтомолог и арахнолог.
 Кох, Карл Отто (1897—1945) — первый комендант лагеря смерти Бухенвальд.